Категория премии Американской академии кинематографических искусств и наук («Оскара») «за лучший фильм на иностранном языке» предназначена для награждения полнометражных фильмов, произведенных вне юрисдикции США и с преимущественно неанглийским языком или языками диалога. В качестве конкурсной «премии за заслуги» впервые появилась на 29 церемонии премии «Оскар», состоявшейся в 1957 году. Ранее, в 1948—1956 годах, иноязычные фильмы 8 раз награждались «почётным/специальным „Оскаром“». Награда вручается режиссёру, а официальным победителем является страна, фильм которой одержал победу.

С момента получения независимости от Югославии, Хорватия 25 раз подавала заявку на «Оскар» на лучший фильм на иностранном языке (на момент 2016 года), но ни разу не была номинирована на эту премию. Хорватия так же неуспешно пыталась подать заявку в 1991 году, в то время, когда страна была в процессе получения международного признания. С момента независимости Хорватии, фильмы пяти хорватских режиссёров попадали в заявки более одного раза. Режиссёры Бранко Шмидт,  и  подали на «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке по три своих фильма, а режиссёры Винко Брешан и Далибор Матанич — по два.

До обретения независимости, хорватские актёры и кинематографисты участвовали в Югославской киноиндустрии, и несколько фильмов, созданных хорватскими кинематографистами или срежиссированными на хорватских студиях, на премии «Оскар» . Двое из этих фильмов были впоследствии номинированы на премию: , снятый Джузеппе Де Сантисом в 1958 году (в создании которого поучаствовали хорватские кинокомпании  и ), и «Девятый круг», снятый Франце Штиглицем в 1960 году (создан кинокомпанией Jadran Film).

Процедура отбора фильмов, включаемых в официальную заявку на «Оскар» от Хорватии, организовывается  (, сокращённо — HDFH). Кинопродюсеры и кинорежиссёры могут отправлять фильмы на рассмотрение в HDFH, где проверяется полнота заявки и соответствие правилам Академии. Согласно актуальным критериям HDFD от 2007 года, это означает, что фильм должен быть выпущен между 1 октября текущего и 30 сентября прошлого года, и что приложенная заявка должна содержать письменное заявление, подтверждающее, что все финансовые обязанности перед актёрами и специалистами, вовлечёнными в создание фильма, исполнены. Из предложенных заявок фильм выбирается в ходе тайного голосования среди комитета, состоящего из 17 участников HDFD.

Список фильмов

Комментарии

Примечания

См. также 
 Премия Академии кинематографических искусств и наук
 Кинематограф Хорватии

Хорватия